Frolic je lahko:
 Frolic (glasbena skupina)
 HMS Frolic - plovilo/a Kraljeve vojne mornarice